Астхик - женское имя.

 Астхик – персонаж армянской мифологии.
 Астхик – персонаж, упоминаемый в библейских апрокрифах.
 Кантарджян, Астхик Исааковна